Le terme causal peut désigner :
 en linguistique, un cas grammatical
 en traitement du signal, un type de signal